Le tournoi de tennis de Thaïlande est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute à Bangkok du 8 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Chan Yung-Jan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sun Tiantian et Yan Zi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Thaïlande (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Thailande
Sport en Thaïlande en 2007
Tennis en octobre 2007